TAW steht für:
 Technische Akademie Wuppertal, deutsches Weiterbildungsinstitut
 Toa Airways, ehemalige japanische Inlandsfluggesellschaft
 Flughafen Tacuarembó (IATA-Code), uruguayischer Flughafen

Taw steht für:
 Taw, hebräischer Buchstabe
 River Taw, britischer Fluss

taw steht für:
 Tai (Trans-Neuguinea-Sprache) (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung